Coronel Dorrego kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Partido de Coronel Dorrego, kommun, Buenos Aires, 
 Coronel Dorrego (kommunhuvudort i Argentina), Buenos Aires, 

Robotskapade Argentinaförgreningar